Le terbium (Tb) naturel est composé d'un seul isotope stable, 159Tb. Trente-six radioisotopes ont été caractérisés, dont les plus stables sont le 158Tb avec une demi-vie de  et le 157Tb avec une demi-vie de . Tous les autres isotopes ont une demi-vie de moins de . Cet élément possède aussi au moins  nucléaires, dont les plus stables sont 156m1Tb (t1/2 = ), 154m2Tb (t1/2 = ) et 154m1Tb (t1/2 = ).

Les principaux produits de désintégration avant 159Tb sont des isotopes du gadolinium (Gd), pour les produits de désintégration des isotopes plus lourds du terbium, ce sont des isotopes du dysprosium (Dy).

La masse atomique relative vaut 158,92535(2).

Table

Notes 
 Les valeurs notées # ne viennent pas uniquement de données expérimentales, mais sont au moins partiellement extrapolées à partir de tendances observées. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données en forme courte entre parenthèses après les derniers chiffres significatifs correspondant. Les valeurs d'incertitude sont données pour un écart-type, sauf pour la composition isotopique et la masse atomique standard venant de l'IUPAC, qui utilise les incertitudes étendues.

Références 

 Masses isotopiques issues de :
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :
 
 
 Demi-vie, spin, et données isomériques issues des sources suivantes :

Voir aussi 

Terbium
Terbium